Eremiasaurus es un género extinto de mosasáurido mosasaurino procedente de los fosfatos del Maastrichtiano (Cretácico Superior) de Marruecos.

Descripción 
Eremiasaurus es conocido a partir de dos especímenes, ambos designados como sintipos. El espécimen sintipo UALVP 51744 consiste de un cráneo casi completo, la columna vertebral y piezas aisladas del esqueleto apendicular, mientras que el espécimen sintipo OCP DEK/GE 112 también incluye un cráneo casi completo así como una columna vertebral casi intacta. Con base en las observaciones de estos especímenes, se pueden establecer varias características distintivas que apoyan claramente la validez de Eremiasaurus como un género distinto. Las más prominente de estas es el alto grado de heterodoncia y el número inusualmente grande de vértebras pigales; solo Plotosaurus poseía incluso más vértebras pigales entre los mosasaurios conocidos.

Clasificación 
Un análisis filogenético publicado junto con la descripción científica del animal empleó una matriz de datos de 135 características y 32 taxones terminales y determinó que Eremiasaurus heterodontus es el taxón hermano de los Plotosaurini, una tribu ahora considerada como sinónimo de los Mosasaurini. Una relación cercana, o incluso su clasificación dentro los Mosasaurini queda apoyada por la presencia de una quilla internarial, la exclusión de los prefrontales de los bordes de las narinas, un encerramiento de las narinas en el hueso frontal y la presencia de un surco en el hueso cuadrado.

Eremiasaurus difiere de los cercanamente relacionados Mosasaurus y Plotosaurus por tener los procesos infrastapedial y suprastapedial del hueso cuadrado fusionados, con una fosa estapedial grande y redondeada, grandes dientes en el pterigoides y el cóndilo glenoideo del húmero apenas abovedado.

Cladograma de Eremiasaurus y otros taxones relacionados dentro de los Mosasaurinae modificado a partir del análisis de D.V. Grigoriev, 2013:

Referencias 

Mosasauridae
Fósiles de África
Fósiles del Cretáceo